

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Karłowo – część miasta Mikołajki
 Karłowo – osada wsi Dobieszewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Karłowo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Karłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Karłowo – część wsi Parchowo w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Karłowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Karłowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Inne 
 Karłowo – miasto w Bułgarii, obwodzie płowdiwskim
 Karłowo – gmina z siedzibą w ww. mieście